Британская Гвиана — название бывшей британской колонии в Южной Америке, ныне Гайана.
 Британская Гвиана (почтовая марка) — редчайшая почтовая марка Британской Гвианы 1856 года.